Grantsville (Maryland)
 Grantsville (Utah)
 Grantsville (Virgínia Ocidental)

Veja também
 Grantville

Desambiguações de topônimos